Give It to Me (álbum) - de Sistar

Canções
 "Give It to Me", canção de Busta Rhymes com a participação Mariah Carey e Flipmode Squad (Também chamada de I Know What You Want)
 "Give It to Me", canção de Mobb Deep
 Give It to Me (canção de Timbaland)
 Give It 2 Me - de Madonna
 Give It to Me (canção de Sistar)
 "giveit2me", canção de S-Endz
 I Just Wanna Love U (Give It 2 Me) - de Jay-Z
 "Give It 2 Me", canção de Da Brat
 "Give It to Me", canção de 3 Doors Down
 "Give It to Me", canção de Kylie Minogue
 "Give It to Me", canção de The J. Geils Band
 "Give It to Me", canção de 2PM

Ver também 
 "Give It to Me Baby", canção de Rick James
 "Give It to Me Right", canção de Melanie Fiona
 "Give It Up to Me", canção de Shakira
 "(When You Gonna) Give It Up to Me", canção de Sean Paul

Desambiguação